Sadeghi ist der Familienname folgender Personen:

 Arash Sadeghi, iranischer Menschenrechtsaktivist und politischer Gefangener
 Naser Sadeghi (* 1964), iranischer Fußballspieler

Siehe auch:
 David Sadighi